2 miejscowości w Polsce:
 Kamilew – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Bedlno
 Kamilew – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Burzenin